Four Mile steht für
 Four Mile (New Jersey)
 Four Mile (South Dakota)
 Four Mile (West Virginia)
 Four Mile (Papua New Guinea)
 Four Mile (Western Australia)

Siehe auch:
 Four Mile Township
 Four Mile Creek
 Four Mile Pool
 Four Mile Cliff
 Four-Mile-Uran-Mine